Érize kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Érize-Saint-Dizier, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Érize-la-Brûlée, departementet Meuse i regionen Grand Est,